HMS Flamingo je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Flamingo (1876) 
 HMS Flamingo (U03)

Flamingo